Фунчо́за (, , обиходные названия — «стеклянная, крахмальная, китайская лапша») — блюдо китайской, корейской, японской и других азиатских кухонь, которое готовится из сухой лапши (т. н. стеклянная лапша) с приправами из маринованного перца и джусая, моркови, редьки, лука и других овощей. Подаётся в горячем или холодном виде. Также может подаваться с грибами или с мясом (что характерно для корейской закуски чапчхэ).

Стеклянная лапша 

Стеклянную лапшу обычно получают из крахмала бобов мунг. Реже используется крахмал картофеля, маниока, канны, ямса. В современном производстве бобовый крахмал может заменяться на более дешёвый кукурузный крахмал.

Как правило, стеклянная лапша имеет в разрезе круглое сечение; диаметр разнится. Продается в сушеном виде. Используется в супах, салатах, жаренных во фритюре блюдах. Своё название «стеклянная лапша» получила из-за полупрозрачного вида, который приобретает после варки.

В России часто стеклянную лапшу ошибочно называют рисовой. В отличие от рисовой лапши, производимой из рисовой муки, которая после варки становится белой, почти неотличимой от спагетти, крахмальная лапша становится полупрозрачной, но менее устойчива к термической обработке. Именно в такой смеси делается салат «Фунчоза», не превращая его в кашу, а оставляя волокнам лапши эластичность и привычные вкусовые качества.

Использование в кулинарии 
Две основные причины популярности фунчозы — универсальность использования и скорость приготовления. Готовая фунчоза может подаваться в горячем и в холодном виде, она прекрасно сочетается с любыми сортами мяса, рыбой, морепродуктами, грибами, овощами и т. п., входит в состав салатов, закусок, супов и вторых блюд, сочетается с огромным количеством приправ и соусов. Это сочетается с исключительно быстрым приготовлением: достаточно двух минут варки или просто залить кипятком на пять минут. Энергетическая ценность фунчозы такая же, как у других видов лапши (112 ккал на 100 г готовой лапши, 351 ккал на 100 г сухой лапши), она содержит большое количество сложных углеводов, не содержит глютена, а также богата витамином E и рядом микроэлементов.

Недобросовестные производители 
В 2004 году китайские контролирующие органы установили, что некоторые недобросовестные производители стеклянной лапши в городе Яньтай использовали в качестве основного сырья кукурузный крахмал (как более дешёвое сырье по сравнению с традиционным крахмалом бобов мунг) с добавлением отбеливателей на основе свинца.

В 2006 году китайские власти снова проводили проверку, в результате которой опять были обнаружены запрещенные в Китае пищевые добавки (отбеливатели). При этом такая лапша шла не только на внутренний рынок, но и на экспорт. Производителям, нарушающим законы о пищевых добавках, было выдано предписание о прекращении деятельности.

В 2010 году Чешская государственная инспекция качества сельского хозяйства и продовольствия запретила импорт стеклянной лапши из КНР из-за превышения содержания алюминия. Как показали лабораторные исследования, лапша содержала 142 мг/кг алюминия, тогда как максимально допустимое значение 10 мг/кг.

См. также 
 Ашлян-Фу — холодное блюдо из крахмального желе

Примечания 

Макаронные изделия
Дунганская кухня
Ингредиенты китайской кухни
Корейская кухня
Лапша
Филиппинская кухня
Вьетнамская кухня
Тайская кухня
Японская кухня